Jamali est un nom propre.

Musique 
Jamali, groupe vocal sud-africain ;
Jamali, premier album du groupe, sorti en 2005.

Patronyme 

 Modjieb Jamali (1991-), footballeur international afghan.